Toporzysko (gromada w powiecie suskim) (myślenicki/suski)
 Toporzysko (gromada w powiecie toruńskim)